Linee ferroviarie giapponesi – dalla lettera A alla I, numeri compresi
 Linee ferroviarie giapponesi – dalla lettera J alla P
 Linee ferroviarie giapponesi – dalla lettera R alla Z